Unter Hebesatz versteht man:

 den Hebesatz (Steuerrecht) im Sinne des Steuerrechts (Gewerbesteuer, Grundsteuer)
 den Hebesatz (Feuerwehr) zur technischen Hilfeleistung bei der Feuerwehr